

Architettura 
 Torre Hidalgo – torre costiera di Castiglione della Pescaia

Astronomia 
 944 Hidalgo – asteroide

Cinema 
 Oceano di fuoco - Hidalgo (Hidalgo) – film del 2004 diretto da Joe Johnston

Geografia 

 Hidalgo – stato federato
 Hidalgo – comune del Coahuila
 Hidalgo – comune del Durango
 Hidalgo – comune del Michoacán
 Hidalgo – comune del Nuevo León
 Hidalgo – comune del Tamaulipas
 Hidalgo del Parral – comune di Chihuahua

 Hidalgo – villaggio della Contea di Jasper, Illinois
 Hidalgo – città della Contea di Hidalgo, Texas

Musica 
 Hidalgo – gruppo progressive metal cileno.

Persone 
 Alberto Hidalgo – poeta e scrittore peruviano
 Anne Hidalgo – politica spagnola naturalizzata francese
 Antonio Hidalgo – calciatore spagnolo
 Baltasar Hidalgo de Cisneros – ammiraglio e politico spagnolo, Viceré del Río de la Plata
 Bartolomé Hidalgo – scrittore, poeta e drammaturgo uruguayano
 Carlos Ramón Hidalgo – ex calciatore ecuadoriano
 Cristian Hidalgo – calciatore spagnolo
 Diego Hidalgo – tennista ecuadoriano
 Edward Hidalgo – politico statunitense
 Fernando Hidalgo – calciatore ecuadoriano
 Juan Hidalgo de Polanco – compositore e arpista spagnolo
 José Luis Hidalgo – poeta spagnolo
 Martín Hidalgo – calciatore peruviano
 Michel Hidalgo – calciatore e allenatore di calcio francese
 Miguel Hidalgo y Costilla – rivoluzionario e religioso messicano, considerato l'iniziatore della Guerra d'Indipendenza del Messico
 Nicolás Hidalgo – giocatore di calcio a 5 argentino
 Stefano Hidalgo – ufficiale italiano
 Verónica Hidalgo – modella spagnola

Altro 
 Hidalgo – titolo nobiliare spagnolo
 Hidalgo – stazione della metropolitana di Città del Messico